Монооксотрихлороаурат(III) серебра — неорганическое соединение,
оксосоль серебра, золота и соляной кислоты с формулой Ag[OAuCl],
жёлтые кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Растворение хлорида золота(III) в воде с образованием аквакислоты:
 
 с последующим осаждением ионами серебра

Физические свойства 
Монооксотрихлороаурат(III) серебра образует жёлтые кристаллы.

Не растворяется в воде.

Литература 
 
 

золота